Matignon bezeichnet

 die französische Gemeinde Matignon in der Bretagne
 das Hôtel Matignon, den Amtssitz des französischen Premierministers
 metonymisch im französischen Sprachgebrauch den französischen Premierminister, abgeleitet vom Amtssitz

Personen:
 Camille Matignon (1867–1934), französischer Chemiker
 Charles Auguste de Goyon de Matignon (1647–1729), Marschall von Frankreich
 François Antoine Matignon (1753–1818), französisch-amerikanischer Geistlicher; Pionier der katholischen Kirche in Neuengland
 Jacques de Goyon de Matignon (1634–1727), Bischof von Condom
 Jacques II. de Goÿon de Matignon (1525–1598), Marschall von Frankreich